Francesco Nerli kan avse:

 Francesco Nerli den äldre (1594–1670), italiensk kardinal
 Francesco Nerli den yngre (1636–1708), italiensk kardinal